Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 250, s'est tenue du 14 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Lauréat du tournoi en 2001, Tommy Haas décroche, douze ans plus tard, une deuxième couronne à Vienne en battant Robin Haase en finale. Il remporte ainsi le  de sa carrière sur le circuit ATP.
 En double, Florin Mergea et Lukáš Rosol s'imposent en finale face à Julian Knowle et Daniel Nestor. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Vienne
Sport en Autriche en 2013
Tennis en octobre 2013